Звонимир Бобан (8 жовтня 1968, Імотскі) — югославський і хорватський футболіст, бронзовий призер чемпіонату світу 1998 року . 
 Мате Бобан (12 лютого 1940, с. Совичі біля Груде — 7 липня 1997, Мостар) — провідний політик боснійських хорватів, керівник Хорватської ради оборони під час Боснійської війни.
 Рафаель Бобан (22 грудня 1907 — зник у 1945) — воєначальник Незалежної Держави Хорватія, командир «Чорного легіону»

 Бобан Грнчаров (народився 12 серпня 1982 ; Скоп'є , СР Македонія , СФР Югославія ) — македонський футболіст . 
 Бобан Бабунський (Бобан Бабунски, 5 травня 1968 , Скоп'є ) — югославський та македонський футболіст , захисник .

Хорватські прізвища